Beata Ludovica Albertoni (Roma, 1474 – ivi, 1533), terziaria francescana e beata (memoria liturgica il 31 gennaio) 
Beata Ludovica Albertoni, scultura del Bernini